Alby kan syfta på:

 Alby, Haninge kommun – en småort i Haninge kommun i Stockholms län
 Alby, Fasterna – småort i Norrtälje kommun
 Alby, Ånge kommun – en tätort i Ånge kommun
 Alby Nya Kloratfabrik – ett före detta industriföretag
 Alby kyrka, Medelpad – en kyrkobyggnad i Ånge kommun
 Alby, Botkyrka kommun – ett område i Botkyrka kommun
 Alby centrum – ett centrum i Alby, Botkyrka kommun
 Alby (tunnelbanestation) – en station inom Stockholms tunnelbana
 Alby gård – en herrgård och tidigare säteri med rötter från medeltiden
 Alby, Mörbylånga kommun – en småort i Mörbylånga kommun på Öland
 Alby kyrka, Uppland – en kulturminnesmärkt kyrkobyggnad i Lilla Alby i Sundbybergs kommun
 Alby naturreservat – ett naturreservat i Tyresö kommun
 Alby, England – en ort i Norfolk i England
 Alby-sur-Chéran – en kommun i departementet Haute-Savoie i regionen Auvergne-Rhône-Alpes i sydöstra Frankrike

Se även
 Lilla Alby
 Lilla Alby municipalsamhälle